El Regassol, masia al poble de Riells del Fai, en el terme municipal de Bigues i Riells, al Vallès Oriental
 Molí de Regassol, molí al poble de Riells del Fai, en el terme municipal de Bigues i Riells, al Vallès Oriental
 Can Regassol (Bigues), masia al poble de Bigues, en el terme municipal de Bigues i Riells, al Vallès Oriental
 Can Regassol (urbanització), urbanització al poble de Bigues, en el terme municipal de Bigues i Riells, al Vallès Oriental